Dorwarth ist der Familienname der folgenden Personen:

 Agnes Dorwarth (* 1953), deutsche Blockflötistin und Komponistin
 Rainer Dorwarth (1924–2015), deutscher Künstler

siehe auch
 Thorwarth